Die 14. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  14. Division (Deutsches Kaiserreich)
  14. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  14. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  14. Königlich Bayerische Division
  14. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  14. Landwehr-Division, siehe 205. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  14. Luftwaffen-Felddivision
  14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1)
  14. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  14. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  14. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  14. Division (Republik China), kämpfte im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und im Pazifikkrieg
  14th Indian Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte 
  14th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1940 in Britisch-Indien aufgestellt und 1945 aufgelöst wurde
  14. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  14. Kavallerie-Division (Sowjetunion) der 1. Roten Reiterarmee

Gepanzerte Verbände 
  14. Panzergrenadier-Division der Wehrmacht, siehe 14. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  14. Panzer-Division (Wehrmacht)
  14th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  14. Panzer-Division (Sowjetunion), 1941 in der Kesselschlacht bei Smolensk

Sonstige Verbände 
  14. Flak-Division (Wehrmacht)
  14. Spezialdivision (Syrien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern